СК Југославија (Спортски клуб Југославија) је био српски и југословенски фудбалски клуб из Београда. Основан је 1913. године, а угашен 1945. године. Био је двоструки државни првак, те је једини клуб из Србије, уз БСК, који је освојио првенство Краљевине Југославије. На вечитој табели предратног првенства заузима четврто место, што га чини другим најуспешнијим српским клубом у периоду између два светска рата.

Историја клуба

Оснивање и почеци 

У жељи да створи најбољи тим у Србији, Данило Стојановић-Чика Дача је 6. августа 1913. године у Београду основао СК Велика Србија, дајући му име као успомену на велики успех ондашње Краљевине Србије у тек завршеним Балканским ратовима.

Тиму је одмах пришло неколико искусних и младих играча из Београда, као и група играча крагујевачке Шумадије. Наиме, у то време није било неуобичајено да играчи наступају за више клубова истовремено. Од старијих београдских играча први су се прикључили Влада Крстић, Миливоје Ивановић, Јосип Фурјановић и Чех Едуард Мифек. Из Крагујевца су стигли Петар Радојковић, Мирослав Најдановић, Милан Стефановић, Богосав Гавриловић, Милан Павловић, Драгољуб Вељковић и Радош Роглић. Као подмладак, тиму су се заједнички прикључили играчи београдске Славије: будући репрезентативац Јован Ружић, затим Милета Јовановић, Димитрије Митић, Милорад Илић и други. За тренера је позван из Чешке познати фудбалер Алојз-Лојда Махек, који је био предвиђен и као играч. Убрзо је из Чешке стигао још један играч, Венца Петровицки.

Прву управу сачињавали су председник Данило Стојановић, потпредседник Момчило Борисављевић, секретар Миливоје Ивановић, благајник Ранимир Марковић и вођа секције Владимир Крстић. Већина чланова управе је истовремено и играла у тиму, па је тако и сам председник Чика Дача био први голман.

Након озбиљних припрема и тренинга, клуб је одиграо своју прву утакмицу 8. септембра 1913, а противник је био БСК. Иако је поражена са 0:2, Велика Србија се игром наметнула као достојан ривал једном од најбољих српских клубова. Недуго потом, остварена је и прва победа - савладан је београдски Српски мач резултатом 3:1.

У периоду до почетка рата, Велика Србија је неколико пута гостовала у тадашњој Аустроугарској. На утакмицама у Темишвару, Араду и Новом Саду стекла је велике симпатије локалног српског становништва, а и остварила неколико запажених резултата.

Године 1914, освојила је и први трофеј - Српски олимпијски куп, савладавши у финалу, одиграном 11. маја на игралишту Сокола у Кошутњаку, крагујевачку Шумадију са 3:1.

Исте године, због почетка Првог светског рата, клуб престаје са радом.

Доба највећих успеха 

Клуб је, уз учешће највећег дела предратне управе и играча, обновљен 1919. под именом СК Југославија и све до 1941. играо је значајну улогу у развоју фудбалског спорта у Југославији. До промене имена је дошло
јер је управа клуба, на челу са Чика Дачом, сматрала да је у новим условима уједињене државе старо име постало беспредметно и да би чак могло бити и штетно. Аналогно старом имену, које је носило национално-политичко обележје, настало је и ново - Југославија.

Исте године започело је и прво организовано фудбалско такмичење у новој држави, првенство Српског лоптачког савеза, у којем се такмичило неколико најбољих српских клубова (сви из Београда). У прва два издања овог такмичења (сезоне 1919/20. и 1920/21) Југославија је заузела друго место, иза БСК-а. СК Југославија се у почетку концентрисала на играње ових локалних утакмица и стабилизацију клуба, а прва гостовања уследила су 1920. У гостима је савладан ХАШК са 2:0, што је била прва победа неког српског клуба у Загребу. Клуб је још гостовао у Сплиту и Сарајеву.

Нагли успон клуба почео је 1921. године. Стварање шампионске генерације је почело довођењем голмана Сретена Жујовића и младих нападача Драгослав Јовановић „Жена” и Душана Петковића. Следеће године из подмлатка су пристигли дефанзивац Милутин Ивковић и везиста Стеван Лубурић. И чувени Благоје Марјановић, будућа звезда БСК-а, играо је у ово време у подмлатку Југославије. Почело се и са пријатељским сусретима са клубовима из Чехословачке, Румуније, Немачке...

Године 1922. Југославија је по први пут освојила првенство Београдског подсавеза, прекинувши двогодишњу владавину БСК-а.
Након што је 1923. године одбранила титулу у првенству Београдског подсавеза, Југославија се квалификовала за завршницу првог званичног државног првенства, које се играло по куп систему. Иако је у полуфиналу испала од САШК-а, ово је била најава великог успеха у наредне две сезоне. 

Наредне сезоне Југославија је постала првак државе. У финалу, одиграном у Загребу, 12. октобра 1924, савладала је сплитски Хајдук резултатом 2:1 и постала први српски клуб који је освојио државно првенство. Југославија је следеће сезоне одбранила титулу, победивши 5. јула 1925, поново у Загребу, домаћи Грађански са 3:2. Ове године постигнут је и велики успех на међународној сцени - побеђена је Славија из Прага резултатом 4:2. Трофејну генерацију Југославије чинили су: голман Карољ Немеш, затим Милутин Ивковић, Бранко Петровић, Михаило Начевић, Алојз-Лојда Махек, Света Марковић, Дамјан Ђурић (у другој сезони Александар Ђорђевић), Драгослав Јовановић „Жена”, Стеван Лубурић, Душан Петковић, Бранислав Секулић, Владета Ђурић, Петар Јоксимовић. Тренер који је предводио тим до обе шампионске титуле био је још један Чех, Карел Блаха.

Смена генерација 

Након одбране титуле, клуб остаје без дотадашњег игралишта на Тркалишту, и принуђен је да две године чека на завршетак новог на Топчидерском брду. Иако су играчи због тога имали проблема у одржавању редовних тренинга ипак су успели да, по трећи узастопни пут, стигну до финала државног првенства. Међутим, у репризи прошлогодишњег финала бољи је био Грађански и тесном победом од 2:1 освојио је титулу првака за 1926. годину.

Следеће сезоне Југославија је после пет година доминације препустила титулу београдског подсавеза вечитом ривалу БСК-у, али и прославила отварање новог стадиона и победу над великим Ференцварошем из Будимпеште резултатом 5:3.  Вредно је помена и да је у репрезентацији Београдског лоптачког подсавеза која је резултатом 3:0 савладала репрезентацију Суботичког лоптачког подсавеза у финалу Купа Краља Александра (претходника Купа Југославије), одржаном 18. септембра 1927. учествовало и шест фудбалера Југославије: Бранислав Хрњичек, Милутин Ивковић, Петар Јоксимовић, Стеван Лубурић, Стојан Поповић и Бранко Петровић.

Југославија се 1928. вратила на прво место београдског подсавеза, али у лигашкој завршници првенства није имала успеха и завршила је на последњем, шестом месту. У оквиру прославе 15 година постојања угостила је славну Аустрију из Беча и изгубила резултатом 3:6. Уследила је смена генерација која се поклопила са почетком златног доба највећег ривала БСК-a. У државном првенству 1929. заузето је треће, а 1930. друго место. Те године, три играча Југославије учествовала су на првом светском првенству у Монтевидеу - Бранислав Хрњичек, Теофило Спасојевић и Момчило Ђокић. На међународној сцени, истиче се победа над Хунгаријом од 2:0.

Тридесете године 
Тридесете године Југославија је провела у сенци комшијског БСК-а и ривалских загребачких клубова Грађанског, Конкордије и ХАШК-а. И даље је играла значајну улогу у сваком такмичењу у којем је учествовала али никада више није успела да понови успех генерације из 1924. и 1925. Средином деценије Бранислав Секулић се вратио у клуб после каријере у Француској и Швајцарској, а 1936. у клуб је стигао Александар Петровић, који је постао први стрелац, љубимац навијача и предводник екипе у годинама до гашења клуба. Освојено је друго место у првенству 1934/35 године и треће место 1938/39. Многи успеси су постигнути у сусретима са најбољим клубовима Енглеске (Челси), Француске (Расинг, Ред стар), Аустрије (Адмира, Рапид), Мађарске (Ујпешт), Италије (Амбросиана) и других земаља. За клуб су у овом периоду наступали и будући играчи Црвене звезде Љубомир Ловрић и Предраг Ђајић и Партизана Александар Атанацковић, као и Миливоје Ђурђевић и Милован Ћирић који су после рата носили дрес оба нова вечита ривала.

Клуб је до 1941. ширио своју делатност и на друге спортске гране, па је осим фудбалске имао и секције: лакоатлетску, бициклистичку, тешкоатлетску, зимскоспортску, боксерску, кошаркашку, пливачку и стонотенисерску. Екипно првенство државе, осим фудбалера, освајали су и рвачи, а поједини чланове те секције су готово у свим категоријама дуги низ година освајали првенство Југославије.

Други светски рат и гашење клуба 

Почетком Другог светског рата и окупације Краљевине Југославије мења име у СК 1913 и под тим називом наступа од 1941. до 1944. Такмичи се у српској лиги у којој је освојио прво место у сезони 1941./42. и био другопласирани у следеће две сезоне, изгубивши обе титуле од највећег ривала, БСК-а. Године 1944. првенство престаје да се игра, а рад је обновљен 1945, али се почиње са реорганизацијом целокупног спортског живота и исте године клуб је угашен. Стадион и опрема су предати новоформираном клубу Црвена звезда, у који је прешао и велики број играча СК 1913 и БСК-а.

Имена клуба кроз историју 
Имена клуба:

Петнастогодишњица оснивања 1913. — 1928.
Године 1928. навршило се 15 година од како је основан Спортски Клуб Велика Србија 1913., а 1919. мења име у Спортски Клуб Југославија.
Петнаест година плодног и успешног рада на ширењу спортског духа и идеје код омладине.
Учесници на прослави која се одржала 15. и 16. априла 1928. године

Стадион 
Клуб је из својих средстава почетком септембра 1913. подигао на Тркалишту (данас Електротехнички факултет — угао Булевара краља Александра и Рузвелтове улице) мали стадион, капацитета око 1.000 седећих места. Уместо трибина било је неколико редова клупа, док се простор за стајање налазио на косом насипу, што је гледаоцима омогућавало несметано посматрање целог терена. Пошто је ово игралиште током рата било уништено, 1919. је на истом месту подигнут нови стадион, капацитета 2.500 седећих места, са подигнутом трибином испод које су биле свлачионице са тушевима. Био је проширен са атлетском стазом, фудбалским и тениским игралиштем али је срушен 1925. због изградње Техничких факултета. Последња утакмица на старом игралишту одиграна је против бечког Слована (3:3).

Трећи пут, али сада на Топчидерском брду (улица Љутице Богдана), клуб подиже знатно већи стадион за преко 20.000 гледалаца, са прописаном атлетском стазом, затрављеним тереном за фудбалске утакмице и посебним тереном за тренинг, покривеним трибинама и другим просторијама. Игралиште је званично отворено 24. априла 1927. године. Свечаност је увеличана дводневним турниром на којем су, поред фудбалера Југославије, били и играчи САНД-а из Суботице, Грађанског из Загреба и Слована из Беча. Пар месеци касније, 18. септембра, стадион Југославије је угостио и финалисте Купа Краља Александра, репрезентације Београдског и Суботичког лоптачког подсавеза. Репрезентација Београда (састављена од по седам играча Југославије и БСК-а) је славила резултатом 3:0.

22. јуна 1932. године на стадиону Југославије је одиграна прва ноћна утакмица, под рефлекторима велике јачине. Атрактивни ривал, Расинг из Париза, савладан је са убедљивих 3:0.

{|
|-
|valign="top"|	

Године 1938. Југославија је приступила амбициозном пројекту обнове и проширења стадиона. Стадион је проширен тачно према димензијама Олимпијског стадиона у Берлину и био је предвиђен да прими 50000 гледалаца. На простору поред стадиона започета је изградња читавог спортског комплекса од помоћних терена, бициклистичког велодрома, стрелишта, базена, тениских терена, терена за хазену (рукомет), кошарку и одбојку и дворане за борилачке спортове, до ресторана и клупског дома. Нови стадион је био практично завршен и његово свечано отварање је било заказано за 20. април 1941. године, али због напада сила Осовине, до њега никада није дошло.

Након рата и гашења клуба, стадион је предат новооснованој Црвеној звезди, ту је касније изграђен Стадион Рајко Митић.

Клупске боје 
Након што је тек основана СК Велика Србија добила играче и игралиште, приступило се набавци опреме. Пошто у Београду тада није било могуће набавити потребне фудбалске реквизите, један од играча, Фурјановић, је послат у Беч да набави опрему. Вратио се са лоптама, копачкама и два комплета дресова - зеленим и црвеним. У прво време, првотимци су наступали у зеленим, а резервисти у црвеним дресовима. Своју традиционалну, црвену боју, клуб је званично усвојио после рата и промене назива у СК Југославија. У првој послератној утакмици коју је одиграо, против тима енглеске морнарице (и победио са 9:0), први тим Југославије је по први пут носио црвене дресове. Резервна гарнитура дресова је најчешће била плава. Дизајн се често мењао, па је тако клуб некада играо у једнобојним, а некада у пругастим, или шаховским (1937), црвено-белим дресовима, али црвена боја је остала заштитни знак клуба и извор његовог надимка црвени.
<div style="font-size:100%">

Ривалство са БСК-ом 

У првим годинама развоја фудбала, Београд није имао чисто фудбалски клуб. Клубови као што су Соко или Српски мач били су заправо само секције већих спортских друштава. То се променило 1911. када је основан БСК, као први искључиво фудбалски клуб у Београду. Захваљујући томе, БСК се развијао брже од осталих и убрзо преузео примат у београдском фудбалу. Велика Србија је основана 1913. као други чисто фудбалски клуб у престоници, и одмах је показала тежњу да преузме вођство од БСК-а. Састављен је тим од најбољих играча из Београда и Крагујевца, доведени су интернационалци из Чешке, стадион је завршен за мање од два месеца и клубу је пришао приличан број угледних личности. После рата, оба клуба су обновљена у практично истом саставу, и ривалство је само продубљено. Штампа је овај дерби прогласила вечитим.

Ипак, корени ривалства ова два тима сежу чак и у време пре него што је Југославија основана, и потичу од њеног оснивача Данила Стојановића-Чика Даче. Почетком 1912. у Крагујевцу је играна утакмица између БСК-а, чији је у то време Чика Дача био потпредседник, и домаће Шумадије, чији је био оснивач. Чика Дача је једним писмом пре утакмице јавио управи Шумадије састав БСК-а и дао неколико корисних савета, што му је у управи плавих замерено, те је након утакмице избачен из клуба. Годину дана касније је, у тежњи да створи клуб равноправан БСК-у, основао Велику Србију.

Ривалство су продубили спортски успеси које су Југославија и БСК постизали. Током читавог међуратног периода смењивали су се на месту најбољег београдског клуба и стално били у борби за врх табеле, било међусобно, било са клубовима из Загреба и Сплита. Успеси су привукли готово подједнак број навијача на обе стране, и предратни вечити дерби није био ништа мањи догађај за Београд од оног послератног.

Такође, ривалству су допринели и комшијски односи два клуба. Све до 1925. оба клуба су имали своја игралишта на Тркалишту, раздвојена само уским колским пролазом. И када су, због изградње Техничких факултета, морали да се селе, остали су близу један другом. Југославија је 1927. подигла стадион на месту данашњег стадиона Црвене звезде, а БСК се 1929. преселио недалеко одатле, на место где је данас стадион Партизана.

Први дерби је одигран 8. септембра 1913. на новоизграђеном игралишту Велике Србије, пред 1000 гледалаца. Резултат је био 0:2 за БСК, а стрелци су били Милета Недић и Андрија Којић. Прву победу Југославија је забележила у четвртом дербију, 21. новембра 1920, на свом терену, уз два гола Раденка Митровића. Последњи забележени дерби је одигран 15. августа 1943. године на стадиону БСК-а пред 7000 гледалаца, и у њему је славио домаћин резултатом 5:2. Посета је и током рата била одлична, па је тако забележено да је дерби 9. августа 1942. на стадиону БСК-а (2:1 за домаће) пратило 16000 гледалаца.

Укупно је, у периоду од 1913. до 1943. одиграна 141 утакмица ова два тима. БСК је добио 74, Југославија 42, а нерешено је било 25 пута. Укупна гол-разлика је 310:233 у корист БСК-а. Рекордна победа остварена је 25. новембра 1923. када је Југославија славила у гостима са 9:1. Најтежи пораз Југославија је доживела 7. априла 1929. на свом терену - БСК је победио са 1:7.

Највише голова за Југославију постигли су Драгослав Јовановић „Жена” (22), Бранислав Секулић (19) и Душан Петковић (15). Највише дербија у дресу Југославије одиграли су Мирослав Лукић (43), Александар Петровић Пикавац (41), Момчило Ђокић (40).

Вечити дерби 1913 — 1944.  
Дан када се састају на терену београдски ривали СК „Југославија” и Б.С.К празник је за пријатеље спорта и за „црвене” и за плаве „навијаче”.
У септембру 1941. године СК „Југославија” мења име у СК „1913”, по години оснивања клуба.
{| style="text-align:left; float:left; background:#f9f9f9; font-size:92%; border:1px solid black;" 
|- style="background:#dcdbd6; text-align:center;"		
!colspan="7"| СК „Југославија” <font size=5 color="black">— <font size=5 color="blue"> Б.С.К.  		
|- style="background:#dcdbd6; text-align:left;"		
!align=center|Година||colspan="6"|Резултати свих дербија
|- align=center 
|align=center style="border: 1px solid black"|1913.||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|1. Дерби 8. септембар 0:2 (0:1)||colspan="5"|

|- style="background:#dcdbd6;" align=center
!colspan="7"|1914 — 1918 Због великог Светског Рата утакмице нису игране.

|- align=center
| style="background:#dcdbd6; border: 1px solid black"|1919.||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|2. Дерби 2. новембар 1:3 (0:1)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|3. Дерби 23. новембар 0:4||colspan="4"|

|- align=center
||1920.]]||style="background:#ABCDEF;"|4. Дерби 20. мај 0:2 (0:1)||style="background:#FFFACD;"|5. Дерби 8. августа 1:1 (1:0)||style="background:#ABCDEF;"|6. Дерби 24. октобар 0:2||style="background:#FFE4E1;"|7. Дерби 21. новембар 2:0||colspan="2"|

|- align=center
| style="background:#dcdbd6; border: 1px solid black"|[[Првенство Београдског подсавеза 1921.|1921.||style="background:#FFFACD; border: 1px solid black"|8. Дерби 28. март 0:0||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|9. Дерби 6. мај 1:3 (1:0)||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|10. Дерби 22. мај 4:2 (2:0)||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|11. Дерби 4. септембар 3:1 (2:0)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|12. Дерби 2. октобар 2:3 (1:1)||colspan="1"|

|- align=center
||1922.]]||style="background:#ABCDEF;"|13. Дерби 17. април 0:3 (0:2)||style="background:#FFE4E1;"|14. Дерби 14. мај 1:0 (0:0)||style="background:#FFFACD;"|15. Дерби 15. октобар 2:2 (1:1)||colspan="3"|

|- align=center 	
|style="background:#dcdbd6; border: 1px solid black"|[[Првенство Југославије у фудбалу 1923.|1923.||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|16. Дерби 11. март 7:2 (2:0)||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|17. Дерби 13. мај 2:1 (1:1)||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|18. Дерби 25. новембар 9:1 (1:0)</big>||colspan="3"|

|-align=center	
||[[Првенство Југославије у фудбалу 1924.|1924.]]||style="background:#ABCDEF;"|19. Дерби 6. април 0:2 (0:1)||style="background:#FFE4E1;"|20. Дерби 13. јули 2:1 (0:1)||style="background:#FFE4E1;"|21. Дерби 27. јули 5:0 (4:0)||style="background:#FFE4E1;"|22. Дерби 28. август 5:1 (1:1)||style="background:#ABCDEF;"|23. Дерби 8. новембар 1:2 (1:1)||style="background:#FFE4E1;"|24. Дерби 23. новембар 6:1 (3:0)|- align=center 	
|style="background:#dcdbd6; border: 1px solid black"|1925.]]||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|25. Дерби 7. јануар 3:0 (2:0)||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|26. Дерби 8. фебруар 4:2 (3:1)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|27. Дерби 5. април 2:5 (1:3)||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|28. Дерби 3. мај 8:2 (3:2)||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|29. Дерби 17. мај 7:0 (3:0)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|30. Дерби 4. октобар 2:3 (1:1)

|- align=center
||1926.]]||style="background:#FFFACD;"|31. Дерби 31. јануар 2:0 (0:0)||style="background:#ABCDEF;"|32. Дерби 11. април 0:2 (0:1)||style="background:#ABCDEF;"|33. Дерби 26. септембар 1:3 (0:0)||style="background:#ABCDEF;"|34. Дерби 27. септембар 0:0 (0:1)||style="background:#ABCDEF;"|35. Дерби 21. новембар 0:2 (0:1)||style="background:#ABCDEF;"|36. Дерби 26. децембар 3:5 (2:2)

|- align=center 	
|style="background:#dcdbd6; border: 1px solid black"|1927.||style="background:#FFFACD; border: 1px solid black"|37. Дерби 13. фебруар 1:1 (0:1)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|38. Дерби 1. мај 1:2 (0:1)||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|39. Дерби 17. јули 4:3 (1:1)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|40. Дерби 20. новембар 2:3 (0:2)||colspan="2"|

|- align=center
|rowspan="2"|1928.||style="background:#ABCDEF;"|41. Дерби 7. јануар 0:4 (0:3)||style="background:#ABCDEF;"|42. Дерби 8. јануар 0:4 (0:2)||style="background:#FFE4E1;"|43. Дерби 4. март 2:0 (1:0)||style="background:#FFFACD;"|44. Дерби 24. јун 3:3 (1:2)||style="background:#ABCDEF;"|45. Дерби 8. јули 1:4 (0:1)||colspan="1"|

|- align=center
|style="background:#ABCDEF;"|46. Дерби 2. септембар 2:4 (0:1)||style="background:#ABCDEF; border:"|47. Дерби 9. септембар 1:6 (0:2)||style="background:#ABCDEF;"|48. Дерби 11. новембар 0:2 (0:1)||style="background:#FFE4E1;"|49. Дерби 1. децембар 3:2 (1:1)||style="background:#ABCDEF;"|50. Дерби 7. април 1:7 (1:3)||colspan="1"|

|- align=center 	
|style="background:#dcdbd6; border: 1px solid black"|1929.||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|51. Дерби 16. јун 1:5 (0:2)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|52. Дерби 4. август 1:2 (0:1)||style="background:#FFFACD; border: 1px solid black"|53. Дерби 13. октобар 3:3 (2:1)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|54. Дерби 17. новембар 1:2 (1:2)||colspan="2"|

|- align=center
||[[Првенство Југославије у фудбалу 1930.|1930.||style="background:#FFE4E1;"|55. Дерби 8. јануар 4:0 (1:0)||style="background:#ABCDEF;"|56. Дерби 11. мај 0:4 (0:2)||style="background:#FFE4E1;"|57. Дерби 7. септембар 2:1 (0:0)||style="background:#ABCDEF;"|58. Дерби 12. октобар 1:2 (0:1)||style="background:#FFE4E1;"|59. Дерби 28. децембар 4:1 (3:0)||colspan="1"|

|-  align=center 
|style="background:#dcdbd6; border: 1px solid black"|1931.||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|60. Дерби 7. јуни 0:3 (0:2)||style="background:#FFFACD; border: 1px solid black"|61. Дерби 16. август 2:2 (2:1)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|62. Дерби 15. новембар 1:2 (1:2)||colspan="2"|

|- align=center
|rowspan="2"|1932.||style="background:#FFE4E1;"|63. Дерби 7. фебруар 2:1 (1:1)||style="background:#ABCDEF;"|64. Дерби 13. март 2:3 (2:1)||style="background:#FFFACD;"|65. Дерби 24. април 1:1 (0:1)||style="background:#FFE4E1;"|66. Дерби 15. мај 3:2 (3:2)||colspan="2"|

|- align=center
|style="background:#FFE4E1;"|67. Дерби 12. јуни 3:2 (0:0)||style="background:#ABCDEF;"|68. Дерби 7. август 1:2 (0:0)||style="background:#ABCDEF;"|69. Дерби 6. новембар 0:2 (0:1)||style="background:#ABCDEF;"|70. Дерби 17. децембар 0:3 (0:1)||colspan="2"|

|- align=center 	
|style="background:#dcdbd6; border: 1px solid black"|1933.]]||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|71. Дерби 16. април 1:4 (0:2)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|72. Дерби 18. јун 0:4 (0:1)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|73. Дерби 5. септембар 1:2 (0:1)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|74. Дерби 22. октобар 0:2 (0:1)||colspan="2"|

|- align=center	
||1934.||style="background:#ABCDEF;"|75. Дерби 8. јануар 1:2 (0:1)||style="background:#FFE4E1;"|76. Дерби 8. април 2:1 (1:0)||style="background:#ABCDEF;"|77. Дерби 6. мај 0:6 (0:4)||style="background:#ABCDEF;"|78. Дерби 8. август 1:2 (1:1)||style="background:#FFE4E1;"|79. Дерби 9. септембар 2:1 (2:1)||style="background:#FFFACD;"|80. Дерби 28. октобар 2:2 (0:1)

|- align=center 	
|style="background:#dcdbd6; border: 1px solid black"|1935.]]||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|81. Дерби 10. март 2:3 (0:1)||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|82. Дерби 21. април 3:2 (3:1)||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|83. Дерби 7. јули 3:2 (3:1)||style="background:#FFFACD; border: 1px solid black"|84. Дерби 22. септембар 1:1 (0:0)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|85. Дерби 13. октобар 0:6 (0:2)||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|86. Дерби 8. децембар 3:2 (2:1)

|- align=center	
|rowspan="2"|[[Првенство Југославије у фудбалу 1936.|1936.||style="background:#ABCDEF;"|87. Дерби 8. јануар 0:3 (0:0)||style="background:#ABCDEF;"|88. Дерби 22. март 0:3 (0:1)||style="background:#ABCDEF;"|89. Дерби 13. април 1:5 (1:2)||style="background:#ABCDEF;"|90. Дерби 3. мај 2:3 (1:1)||colspan="2"|

|- align=center	
|style="background:#ABCDEF;"|91. Дерби 28. јун 1:6 (0:1)||style="background:#FFE4E1;"|92. Дерби 5. август 4:0 (3:0)||style="background:#FFE4E1;"|93. Дерби 27. септембар 2:1 (1:0)||colspan="3"|

|- align=center	
|style="background:#dcdbd6; border: 1px solid black"|1937.||style="background:#FFFACD; border: 1px solid black"|94. Дерби 21. март 2:0 (1:0)||style="background:#FFFACD; border: 1px solid black"|95. Дерби 2. мај 2:2 (1:1)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|96. Дерби 12. септембар 0:3 (0:3)||colspan="3"|

|- align=center
|rowspan="2"|1938.||style="background:#ABCDEF;"|97. Дерби 16. јануар 1:4 (0:2)||style="background:#FFFACD;"|98. Дерби 23. јануар 1:1 (0:1)||style="background:#ABCDEF;"|99. Дерби 27. фебруар 0:1 (0:0)||style="background:#FFFACD;"|100. Дерби 20. март 0:0||colspan="2"|

|-align=center
|style="background:#ABCDEF;"|101. Дерби 25. април 2:3 (0:1)||style="background:#FFFACD;"|102. Дерби 14. јули 1:1 (1:1)||style="background:#FFFACD;"|103. Дерби 23 октобар 1:1 (0:1)||colspan="3"|

|- align=center 	
|style="background:#dcdbd6; border: 1px solid black" rowspan="2"|[[Првенство Југославије у фудбалу 1938/39.|1939.||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|104. Дерби 8. јануар 2:1 (1:1)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|105. Дерби 5. фебруар 0:1 (0:1)||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|106. Дерби 19. фебруар 4:0 (2:0)||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|107. Дерби 2. април 2:1 (0:0)||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|108. Дерби 10. април 1:0 (1:0)||colspan="1"|

|- align=center 	
|style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|109. Дерби 12. август 1:3 (1:0)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|110. Дерби 6. септембар 1:6 (1:3)||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|111. Дерби 1. новембар 1:0 (0:0)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|112. Дерби 1. децембар 0:2 (0:1)||colspan="2"|

|- align=center 	
||[[Првенство Југославије у фудбалу 1939/40.|1940.||style="background:#FFFACD;"|113. Дерби 3. март 1:1 (1:1)||style="background:#ABCDEF;"|114. Дерби 12. мај 1:3 (1:1)||style="background:#FFE4E1;"|115. Дерби 26. мај 1:0 (1:0)||style="background:#FFE4E1;"|116. Дерби 4. август 3:1 (1:1)||style="background:#FFFACD;"|117. Дерби 11. август 2:2 (1:1)||style="background:#ABCDEF;"|118. Дерби 6. октобар 0:3 (0:1)

|- align=center 	
|style="background:#dcdbd6; border: 1px solid black" rowspan="2"|1941.||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|119. Дерби 8. јануар 0:1 (0:0)||style="background:#FFFACD; border: 1px solid black"|120. Дерби 9. март 1:1 (0:1)||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|121. Дерби 18. мај 4:3 (3:0)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|122. Дерби 22. јун 0:3 (0:2)||style="background:#FFFACD; border: 1px solid black"|123. Дерби 3. август 0:0||colspan="1"|

|- align=center 	
|style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|124. Дерби 10. август 1:2 (0:1)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|125. Дерби 14. септембар 1:3 (0:1)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|126. Дерби 5. октобар 3:4 (1:3)||style="background:#FFFACD; border: 1px solid black"|127. Дерби 26. октобар 0:0||style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|128. Дерби 9. новембар 4:2 (2:0)||colspan="1"|

|- align=center
||1942.||style="background:#FFFACD;"|129. Дерби 14. мај 1:1 (0:1)||style="background:#ABCDEF;"|130. Дерби 9. август 1:2 (0:0)||style="background:#ABCDEF;"|131. Дерби 4. октобар 1:2 (1:1)||style="background:#FFFACD;"|132. Дерби 11. октобар 0:0||style="background:#FFFACD;"|133. Дерби 8. новембар 1:1 (0:0)||style="background:#ABCDEF;"|134. Дерби 7. јануар 1:3 (1:2)

|- align=center
|style="background:#dcdbd6; border: 1px solid black" rowspan="2"|1943.||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|135. Дерби 8. јануар 1:5 (0:2)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|136. Дерби 14. фебруар 1:4 (0:2)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|137. Дерби 7. март 1:4 (0:1)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|138. Дерби 11. април 1:5 (1:4)||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|139. Дерби 15. август 2:5 (0:3)||colspan="1"|

|- align=center
|style="background:#FFE4E1; border: 1px solid black"|140. Дерби 7. новембар 2:0 (0:0)||style="background:#FFFACD; border: 1px solid black"|141. Дерби 14. новембар 0:0 ||style="background:#ABCDEF; border: 1px solid black"|142. Дерби 28. новембар 0:1 (0:1) ||style="background:#FFFACD; border: 1px solid black"|143. Дерби 19. децембар 1:1 (1:0)||||colspan="2"|

|- align=center	
||1944.||style="background:#FFFACD;"|144. Дерби 15. јул 1:1 (0:1)||style="background:#FFE4E1;"|145. Дерби 15. јул 4:1 (2:0)||style="background:#ABCDEF;"|146. Дерби 13. август 0:1 (0:0)||style="background:#ABCDEF;"|147. Дерби 17. септембар 0:1 (0:0)||colspan="7"|'|}

{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 
||Укупно одиграно 147 дербија|| ||  ||
|}

Три утакмице нису рачунате у укупну статистику дербија.
Два Дербија одиграна по такозваном „сикст” систему са по шест играча у тиму
 7. априла 1924. СК Југославија — Б.С.К. 4:1 (2:1) 
 19. септембра 1943. Б.С.К. — СК 1913 4:2 (3:0)
Ревијални меч ветерана
 5. септембра 1943. Б.С.К. — СК 1913 2:0 (1:0) 

 Успеси 

 Играчи 
 Играчи Велике Србије 

 Играчи СК „Југославија” 

 Репрезентативци 

 Галерија 

 „Црвени” у карикатури 

 Тренери 
Ово је непотпуна листа тренера СК Југославија:

 Председници 

  инж. Данило Стојановић  Чика Дача (1913—1919)
  Александар Јовић (1919—1922)
  Васа Божидаровић (1922—1923)
  Нинко Перић (1923—1925)
  арх. Јанко Шафарик (1925—1928)
  Живојин Јевђенијевић (1928—1931)

  арх. Јанко Шафарик (1931—1932)
  инж. Мутимир Коџић (1932—1933)
  Милан Живановић (1933—1934)
  Александар Тадић (1934—1935)
  Милутин Станојловић Диша (1935—1938)
  Александар Тадић (1938—1941)

Управа из 1929.
На годишњој редовној скупштини одржаној 10. марта 1929. године изабрана је следећа управа:
{| align=left colspan=2 style="width:46em; margin: 1em 1em 1em 0; border:1px solid red; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" font-size: 95%; border: 1px solid green" -->
|- align=left bgcolor= #dcdbd6
|style="width: 20em;"| Функција	
|style="width: 25em;"| Име и презиме
|style="width: 45em;"| Занимање
|-
|| Председник || Живојин Јевђенијевић||Пуковник
|-  	
||Први Потпредседник|| Димитрије Младеновић||Инспектор Министарства Саобраћаја
|-	
||Други Потпредседник|| Милутин Станојловић||Директор банке
|- bgcolor=#f9f9f9
||Први секретар|| Душан Ђорђевић||Чиновник Министарства Спољних Послова
|-
||Други секретар||Војислав Божић||Чиновник Министарства Спољних Послова
|- bgcolor=#f9f9f9
||Први Благајник|| Момчило Костић||Чиновник Дирекције Железнице
|-
||Други Благајник|| Јован Стаменковић||Трговац
|- bgcolor=#f9f9f9
|rowspan="8"|Чланови одбора||Јанко Шафарик||Архитекта
|- bgcolor=#f9f9f9
||Душан Кезић||Инспектор Министарства Саобраћаја
|- bgcolor=#f9f9f9
||Миодраг Маринковић||Инжињер
|- bgcolor=#f9f9f9
||Бора Вучковић||Инжињер
|- bgcolor=#f9f9f9
||Радомир Стојиловић||Адвокар
|- bgcolor=#f9f9f9
||Драгољуб Бабић||Виши чиновник Народне Банке
|- bgcolor=#f9f9f9
||Христифор Митровић||Поручник
|- bgcolor=#f9f9f9
||Станислав Вулић||Професор
|-
|rowspan="3"|Надзорни одбор||Јован Ружић||Виши чиновник Дирекције Железнице
|-
||Боривоје Петровић||Чиновник Занатске Банке
|-
||Божидар Марковић||Инжињер
|- bgcolor=#f9f9f9
|| ||
|}

 Преглед утакмица од оснивања до 22. октобра 1939. године 

 Табеларни преглед 
Од свог оснивања па до краја 1939. године биланс одиграних утакмица Спортског клуба „Југославије” изгледа овако:

 Статистика 
У статистичким подацима нису ушле године 1913.  до 1921. и 1939. година

 Рекорди 
 Рекордна победа 24.11.1935. над Железничарским Спорт-клубом у Смедереву 17:1 (6:1).
 Рекордна победа над иностраним клубом постигнута је 14.06.1930. год. Триколор-Униреа, Букурешт Румунија 7:0.
 Најлепша победа 26.05.1937. год. над лондонским Челсием, Лондон 6:1
 Велики успеси:
 20.12.1923. год. Моравска Славија, Брно Чешка 9:0
 16.08.1924. год. АФК, Пардубице Чешка 10:0
 12.04.1925. год. Либењ, Праг Чешка 8:1
 20.03.1926. год. ФК 13, Софија Бугарска 12:5
 Б.С.К.,  [Београд]
 07.04.1929. год. 7:1
 25.11.1923. год. 9:1
 03.05.1925. год. 8:2
 18.05.1925. год. 7:0

 Вечита табела 
У периоду од 1927. до 1940. године

 Напомене 

 Референце 

 Литература 
 Живко М. Бојанић - БСК - Југославија, сећање на први београдски вечити дерби Београд 2007.
 1913 — 1938 Четврт века Спортског Клуба „Југославије”'' „издање Југословенске СПОРТСКЕ РЕВИЈЕ” — Београд 1939. године
 Књига „Дерби пре дербија 1913 - 1944.”, аутори Небојша Јаковљевић и Драган Стојић

Спољашње везе 
 Зашто је Велика Србија постала Југославија („Политика”, 5. јануар 2019)
 Репрезентативци
 Вечити дерби (БСК—Југославија)

 
Југославија
Југославија
Фудбалски клубови из Београда
Фудбал у Краљевини Србији